Carbacanthographis — рід лишайників родини графідові (Graphidaceae). Назва вперше опублікована 2002 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 15 видів роду Carbacanthographis:

Примітки

Джерела 
 Staiger, B. 2002. Die Flechtenfamilie Graphidaceae: Studien in Richtung einer natürlichen Gliederung. Bibliotheca Lichenologica. 85:1-526 - P.98

Роди грибів
Графідові
Лишайники